Александр Алексеевич Ещенко (5 мая 1970, Луцк) — советский и российский футболист, защитник.

После седьмого класса школы учился в львовском спортинтернате. Футболом начал заниматься в Нововолынской ДЮСШ (первый тренер — заслуженный тренер Украины Владимир Байсарович). В 1987—1988 годах играл во второй лиге за «Торпедо» Луцк. Следующие два сезона отыграл за армейские команды Львова и Ростова-на-Дону. 1991 год провёл в «Ростсельмаше». В 1992 году перешёл в «Динамо» Киев. В Кубке чемпионов, вопреки заявлению в интервью, не участвовал, как и в чемпионате Украины.

В 1992 году по приглашению президента клуба Владимира Горюнова перешёл в «Ротор» Волгоград. В 1994 году провёл полгода в составе португальского «Белененсеша» Лиссабон, затем вернулся в «Ротор». 1995 год начал в «Ростсельмаше», позже отыграл 7 игр за «Волынь» в чемпионате Украины и вновь вернулся в Волгоград. Сыграл 6 игр в Кубке УЕФА: 2 матча в розыгрыше 1994/95 и 4 — 1995/96.

В 1996 году перешёл в сочинскую «Жемчужину», за которую провёл четыре сезона. До 2005 года играл в клубах первого и второго дивизионов, после чего завершил карьеру.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 1993.
 Финалист Кубка России: 1995.

Примечания

Ссылки 
 
 На сайте footbook

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Украины
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Балтика»